Flaken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flaken (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Tingsryds kommun,  (1,74 km²)
Flaken (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (19,7 ha)
Flaken (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (87,7 ha)

Se även
Flak

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn